Ричард Аксел (; род. 2 июля 1946, Нью-Йорк) — американский нейробиолог еврейского происхождения. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за исследования в области изучения обонятельных рецепторов и организации системы органов обоняния. 

Открыл семейство генов, кодирующие белки, которые улавливают запахи. Результаты его исследований позволили объяснить механизм работы органов обоняния.

Член Национальной академии наук США (1983), Американской академии искусств и наук (1983), Американского философского общества (2003), иностранный член Лондонского королевского общества (2014).

В 2016 году Ричард Аксел подписал письмо с призывом к Greenpeace, Организации Объединенных Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО).

Член редколлегии журнала Cell.

Женат на К. Баргманн.

Награды 
 1982 — Премия Алана Уотермана
 1983 — 
 1989 — , «For his discoveries elucidating gene structure in animal cells»
 1996 — Премия Розенстила
 1998 —  for Distinguished Achievement in Neuroscience Research
 2002 — 
 2003 — Международная премия Гайрднера
 2004 — Нобелевская премия по физиологии и медицине
 2007 — 
 2008 - Israel Cancer Research Fund Tower of Hope Dr. Daniel C. Miller Excellence in Science Award, Нью-Йорк
 2011 - Ernst Knobil Lecture and Award, University of Texas Health Science Center at Houston 
 2014 - Charles Butcher Award in Genomics and Biotechnology, Колорадский университет в Боулдере
Почётный доктор трёх университетов.

Примечания

Ссылки 
 Информация с сайта Нобелевского комитета 
 https://web.archive.org/web/20180820033425/http://www.axellab.columbia.edu/axel.php.html
 Ричард Эксел (Axel) на сайте n-t.ru

Нейробиологи США
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из США
Члены Национальной академии наук США
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Доктора медицины
Лауреаты премии Алана Уотермана
Лауреаты международной премии Гайрднера
Почётные доктора
Выпускники Университета Джонса Хопкинса